Покровка () — посёлок городского типа, входит в Харцызский городской совет Донецкой области Украины. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
Посёлок расположен на правом берегу реки Крынки (приток Миуса).

В Донецкой области имеется одноимённый населённый пункт — село Покровка, ниже по течению Крынки, в Амвросиевском районе.

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Троицко-Харцызск, Шахтное, город Зугрэс (все выше по течению Крынки)

СЗ: Широкое, Фёдоровка, Войково

З: город Иловайск

ЮЗ: Виноградное, Третяки

Ю: — 

ЮВ: Степано-Крынка, Покровка (Амвросиевского района) — все ниже по течению Крынки

ССВ: Певчее

ВСВ: Русско-Орловка

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 184 человека.

Местный совет 
86790 Донецкая обл., Харцызский городской совет, пгт. Троицко-Харцызск, ул. Советская, 1.

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Харцызского городского совета
Посёлки городского типа Донецкой области